Wuckel bezeichnet: 
 Wuckel, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Okole (Borne Sulinowo)

Wuckel ist der Familienname folgender Personen: 
 Markus Wuckel (* 1967), deutscher Fußballspieler